Грегг Хо́ффман (; 11 июня 1963 года, , Аризона, США — 4 декабря 2005 года) — продюсер фильмов «Пила: Игра на выживание» и «Пила 2».

Он работал также и над фильмом «Пила 3», но умер в Голливудской больнице, прежде жалуясь на боль в шее.

Фильмография 
  — Мёртвая тишина / Dead Silence
  — Пила 3 / Saw III
  — Пила 2 / Saw II
  — Пила: Игра на выживание / Saw
  — Джордж из джунглей 2 / George of the Jungle 2
  — Only You

Примечания

Ссылки 
 Продюсер фильма «Пила» умер в 42 года

Похороненные на кладбище «Гора Синай»